Atbarah (stad), Soedanese stad
 Atbarah (rivier), rivier in Soedan